Чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд 1994 года — 1-е соревнование сборных команд, организованное Европейской гандбольной федерацией (EHF). Матчи финального турнира прошли с 3 по 12 июня 1994 года в Порту и Алмаде.

Победителем I чемпионата Европы стала сборная Швеции, прошедшая весь турнир без поражений и в финале с крупным счётом обыгравшая чемпиона мира — сборную России.

Отборочные игры 
Матчи проходили с 27 февраля 1993 года по 10 марта 1994 года. Сборная Португалии как страны-организатора чемпионата была освобождена от отборочных игр. Остальные 34 команды были разбиты на 7 групп, внутри которых провели двухкруговые турниры.

По итогам отборочного турнира в финальную часть чемпионата пробились сильнейшие команды из каждой группы и лучшая из команд, занявших 2-е места. Ещё три участника финального турнира определились по результатам стыковых матчей между шестью сборными, также ставших вторыми в группах.

В рамках отбора на ЕВРО-1994 первые официальные матчи в своей истории провели сборные Белоруссии, Грузии, Молдавии, Словакии, Словении, Латвии, Литвы, Украины, Хорватии и Эстонии.

Групповой этап

Стыковые матчи

Финальный турнир

Арены 

 Порту — Pavilhão Rosa Mota (5400)
 Алмада — Complexo Desportivo de Almada (4000)

Групповой этап

Группа А (Алмада) 

3 июня

4 июня

5 июня

7 июня

8 июня

Группа B (Порту) 

3 июня

4 июня

5 июня

7 июня

8 июня

Классификационные матчи (Алмада) 
10 июня

За 11-е место

За 9-е место

За 7-е место

За 5-е место

Плей-офф

Полуфиналы (Порту) 
11 июня

За 3-е место (Порту) 
12 июня

Финал

Итоговое положение

Квалификации 
По итогам чемпионата Европы-1994 определились 9 участников чемпионата мира-1995. К сборным Исландии (хозяин соревнования) и России (победитель предыдущего чемпионата мира) добавились команды Швеции, Хорватии, Дании, Испании, Франции, Венгрии, Белоруссии, Германии и Словении. Шведы как чемпионы Европы гарантировали себе участие в следующем континентальном первенстве.

Ссылки 
 ЕВРО-1994 на сайте Европейской гандбольной федерации 
 ЕВРО-1994 на сайте ehf-euro.com

Чемпионаты Европы по гандболу
1994 год в гандболе
Спорт в Португалии в 1994 году
Чемпионаты Европы в Португалии
Июнь 1994 года
гандбол